Zofia pomorska (ok. 1462-1504)
 Zofia pomorska (1498-1568)